Aleksandra Fjodorovna, Alexandra Fjodorovna, Aleksandra Feodorovna eller Alexandra Fjodorovna kan henvise til flere personer med dette navn:

 Aleksandra Fjodorovna, født som prinsesse Charlotte af Preussen (1798–1860), gift med kejser Nikolaj 1. af Rusland
 Aleksandra Fjodorovna, født som prinsesse Alix af Hessen og ved Rhinen (1872–1918), gift med kejser Nikolaj 2. af Rusland